Pontoppidan ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Pontoppidan (1696–1765), dänischer lutherischer Pfarrer
 Clara Pontoppidan (1883–1975), dänische Theater- und Filmschauspielerin

 Hedda Theen-Pontoppidan (1912–2013), deutsche Malerin
 Henrik Pontoppidan (1857–1943), dänischer Schriftsteller, Literaturnobelpreisträger
 Julie Pontoppidan (* 1996), dänische Handballspielerin
 Karen Pontoppidan (* 1968), dänische Schmuckkünstlerin und Präsidentin der Akademie der Bildenden Künste München
 Knud Pontoppidan (1853–1916), dänischer Psychiater und Rechtsmediziner
 Ludvig Pontoppidan (1648–1706), dänischer lutherischer Pfarrer
 Morten Pontoppidan (1851–1931), dänischer lutherischer Pfarrer und Autor